

Patronyme 

 Hildegarde de Bingen (1098-1179), religieuse et compositrice ;
 Jacques Bingen (1908-1944), résistant français ;
 Jean Bingen (1920-2012), papyrologue et épigraphiste belge ;
 Pierre Bingen (1842-1908), fondeur français.

Toponymes 

 Bingen am Rhein, ville allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Bingen, commune allemande du Bade-Wurtemberg ;
 Bingen, ville de l'État de Washington, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 Binges, commune française du département de la Côte-d'Or.